Френд:

 Френд — понятие в блогосфере, использующееся для обозначения пользователей, чьи записи интересны для автора блога.
 Френд —  страховочное приспособление, используемое в альпинизме для организации точки страховки в щелях и трещинах
 FREND — один из четырёх научных инструментов орбитального модуля TGO международного проекта ExoMars 2016.

Персоналии 
 Френд, Боб (1930—2019) — американский бейсболист.
 Френд, Грегор (1056—1120) — английский пророк, политический деятель.
 Френд, Джордж (род. 1987) — английский футболист.
 Френд, Кевин (род. 1971) — английский футбольный судья.
 Френд, Ричард (род. 1953) — английский физик.
 Френд, Роб (род. 1981) — канадский футболист.

См. также 
 Френде — район в Португалии.
 GFriend — южнокорейская гёрл-группа.